Die Korea Open Super Series 2007 waren das zweite Turnier BWF Super Series 2007 im Badminton. Es wurde vom 23. Januar bis zum 28. Januar 2007 im SK Olympic Handball Gymnasium in Seoul ausgetragen. Es war die 16. Auflage der Korea Open. Hauptsponsor des Turniers war Yonex. 350 Spieler aus 30 Ländern nahmen am Turnier teil, welches von SBS Sports im Fernsehen übertragen wurde.

Herreneinzel

Setzliste 
  Lin Dan
  Lee Chong Wei
  Peter Gade
  Chen Hong
  Chen Jin
  Bao Chunlai
  Lee Hyun-il
  Kenneth Jonassen

Resultate

Dameneinzel

Setzliste 
  Zhang Ning
  Xie Xingfang
  Xu Huaiwen
  Wang Chen
  Lu Lan
  Zhu Lin
  Pi Hongyan
  Yao Jie

Resultate

Herrendoppel

Setzliste 
  Fu Haifeng / Cai Yun
  Jens Eriksen / Martin Lundgaard Hansen
  Jung Jae-sung / Lee Yong-dae
  Choong Tan Fook / Lee Wan Wah
  Lee Jae-jin / Hwang Ji-man
  Markis Kido / Hendra Setiawan
  Anthony Clark / Robert Blair

Resultate

Damendoppel

Setzliste 
  Gao Ling / Huang Sui
  Yang Wei / Zhang Jiewen
  Zhang Yawen / Wei Yili
  Lee Kyung-won / Lee Hyo-jung
  Wong Pei Tty / Chin Eei Hui
  Du Jing / Zhao Tingting
  Gail Emms / Donna Kellogg
  Endang Nursugianti / Rani Mundiasti

Resultate

Mixed

Setzliste 
  Nova Widianto / Liliyana Natsir
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam
  Xie Zhongbo / Zhang Yawen
  Anthony Clark / Donna Kellogg
  Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl
  Nathan Robertson / Gail Emms
  Zheng Bo / Gao Ling
  Zhang Jun / Zhao Tingting

Resultate

Weblinks 
 Tournamentsoftware.com: 2007 Korea Open Super Series

2007
Badmintonwettbewerb in Seoul
BWF Super Series 2007